

Codici 
 SS-9 – nome in codice NATO di SS-9 Scarp, missile sovietico R-36

Trasporti 
 SS 9 – Strada statale 9 Via Emilia (Italia)